Сен-Жерм'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Тулузи, 29 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 97 осіб у працездатному віці (15-64 років) 75 були активні, 22 — неактивні (показник активності 77,3%, у 1999 році було 70,7%). З 75 активних працювала 71 особа (36 чоловіків та 35 жінок), безробітних було 4 (3 чоловіки та 1 жінка). Серед 22 неактивних 8 осіб було учнями чи студентами, 12 — пенсіонерами, 2 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 52 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 137,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жерм'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн